CNT kan hentyde til flere artikler:
 CNT (fagforening) – Spansk anarko-syndikalistisk fagforening.
 CNT (urbanisatorisk forskning) – En amerikansk institution, som har til formål at udvikle metoder, der kan skabe et bedre bymiljø.
 CNT (nasa) – Center for nanoteknologi